

Кубок Джавахарлала Неру

Кубок Джавахарлала Неру

Кубок Джавахарлала Неру

Кубок Джавахарлала Неру

Кубок Джавахарлала Неру

Товарищеский матч

Отборочный матч к ЧМ−1986

Отборочный матч к ЧМ−1986

Отборочный матч к ЧМ−1986

Товарищеский матч

Товарищеский матч

Отборочный матч к ЧМ−1986

Отборочный матч к ЧМ−1986

Отборочный матч к ЧМ−1986

Примечания

Ссылки 
 Игры сборной, 1985

Футбол в СССР в 1985 году
1985